Округ штата Харьяна — административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

В момент создания штата Харьяна 1 ноября 1966 года число округов равнялось семи. Впоследствии было добавлено ещё 14, образованных в результате реорганизации первоначальных семи округов.

Список округов Харьяны